

Aziende 
 EMD  – costruttore americano di locomotive

Sigle 
 European Marketing Distribution  – centrale d'acquisto della grande distribuzione organizzata
 External Memory Device  – unità esterna di memorizzazione in informatica
 Emanuel Merck, Darmstadt  – acronimo sotto cui opera la Merck KGaA nel Nord America
 Exact Match Domain  – Dominio che contiene esattamente la parola chiave posizionata nei risultati dei motori di ricerca utilizzato soprattutto nella SEO
 Entità municipalizzate decentralizzate – entità amministrativa per piccoli centri abitati in Catalogna (Spagna)

Codici 
 EMD  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emerald (Australia)

Altro 
 EMD  – targa automobilistica di Emden (Germania)